Суперкубок Грузії з футболу 2018 — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 лютого 2018 року між чемпіоном Грузії Торпедо та володарем кубку Грузії клубом Чихура.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com

2018
Грузія
2018 у Грузії